Валентин Богданов:
 Богданов, Валентин Николаевич (1918—?) — советский инженер, учёный, лауреат Сталинской премии (1952).
 Богданов, Валентин Олегович (род. 1979) — российский тележурналист.
 Богданов, Валентин Яковлевич (1916—1992) — советский оперный певец (баритон), народный артист РСФСР.
 Примечания